John McGovern ist der Name folgender Personen:

* John McGovern (Schauspieler) (1902–1985), US-amerikanischer Schauspieler
 John McGovern (Fußballspieler) (* 1949), schottischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Terry McGovern (Boxer) (John Terrence McGovern; 1880–1918), US-amerikanischer Boxer